Николай Евлампиевич Бубликов (, Нежин — 9 февраля 1942, станция Пелла, Ленинградская область) — российский советский живописец, маринист, член Ленинградского Союза художников.

Биография 

Николай Евлампиевич Бубликов родился  в Нежине. Учился в Высшем художественном училище при Императорской Академии художеств у И. Шишкина и А. Куинджи. В 1896 году окончил Высшее художественное училище по мастерской А. И. Куинджи с присвоением звания классного художника за пейзаж «Морской берег». Участник выставок с 1897 года. Писал пейзажи и картины на морские темы. Для живописной манеры характерно использование широкой пространственной перспективы в композиционном решении картин и тональная разработка цветовой гаммы. Бубликов был первым художником, поднявшим тему боевой деятельности советского военно-морского флота.

Автор картин:
 «„Андрей Первозванный“ и „Петропавловск“ ведут огонь по мятежному форту „Красная горка“ 15 июня 1919 года» (1932),
 «Линкор „Парижская коммуна“ в Бискайском заливе» (1935),
 «Ледокол „Красин“ проводит караван судов» (1937),
 «В кильваторной колонне» (1938),
 «Восход луны над океаном» (1939),
 «Потопление ПЛ Балтийского флота „Пантера“ английского эскадренного миноносца „Витториа“ у о-ва Сескар. 31 августа 1919 г.»
 «Проводка судов ледоколом „Ермак“»,
 «Манёвры Краснознамённого Балтийского флота. 1940» (обе 1940) и др.

После начала Великой Отечественной войны Бубликов Николай Евлампиевич оставался в Ленинграде. Умер 9 февраля 1942 года на станции Пелла Ленинградской области. Его произведения находятся в Русском музее, Центральном Военно-Морском музее в СПб, в музеях и частных собраниях в России и за рубежом.

Примечания

Литература 
 
 
 Художественная выставка «15 лет РККА». Л., 1933. С.24.
 1-я выставка ленинградский художников. Л., 1935. С.15.
 Выставка картин ленинградских художников в Москве. М., 1935. С.5.
 Всесоюзная художественная выставка «Индустрия социализма». М., 1939. С.125, 127.
 А. Н. Тихомиров. Красная Армия в изобразительном искусстве. М., 1939. С.24, 25, 27, 49, 91.
 Подвиг века (1941—1945). Л., 1969. С.355.
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — Санкт-Петербург: НП-Принт, 2007. — с.383. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.

Художники СССР
Художники России
Художники-пейзажисты СССР
Художники-пейзажисты России
Члены Союза художников СССР
Художники Санкт-Петербурга
Художники-маринисты России
Художники-маринисты СССР
Члены Санкт-Петербургского Союза художников
Жертвы блокады Ленинграда